Since I Left You — дебютный студийный альбом австралийской электронной группы The Avalanches, выпущенный 27 ноября 2000 года на лейбле Modular. Его продюсировали Robbie Chater и Darren Seltmann.

История 
Группа The Avalanches начала работать над альбомом в 1999 году под рабочим названием Pablo’s Cruise, в основном работая с синтезаторами Yamaha Promix 01 и Akai S2000.
Когда записывалась Since I Left You, у группы Avalanches возникли проблемы с выбором песен для выпуска как синглов, так как они не звучали так хорошо вне контекста альбома. 13 сентября 1999 года они выпустили «Electricity» как виниловый 12" сингл в Австралии (на Modular Recordings) и как двухдорожечный виниловый 7" сингл в Великобритании (на Rex Records).

Отзывы критиков 
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий. Он получил 89 из 100 баллов на интернет-агрегаторе Metacritic. Среди отзывов: AllMusic, NME, The A.V. Club, The Austin Chronicle, Pitchfork, Q, Drowned in Sound, The Village Voice, Stylus Magazine, The New Rolling Stone Album Guide и другие.
На церемонии ARIA Music Awards of 2001 группа Avalanches выиграла четыре награды из 9 номинаций, включая Breakthrough Artist — Album, Best Dance Release и Producer of the Year (для Chater and Seltmann aka Bobbydazzler) за Since I Left You. Четвёртую награду получил сингл «Frontier Psychiatrist» в категории Breakthrough Artist — Single.

Итоговые списки 
Альбом вошёл в несколько итоговых списков лучших альбомов: 100 Best Australian Albums, 1001 Albums You Must Hear Before You Die. В 2019 году газета The Guardian включила его в свой список 100 лучших альбомов 21 века (100 Best Albums of the 21st Century).

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 
 Since I Left You  (видео)
 The Avalanches — Since I Left You (full album)  (аудио)

Альбомы на английском языке
Дебютные альбомы 2000 года
Альбомы Sire Records
Альбомы XL Recordings